Георгий Шервашидзе:
 Шервашидзе, Георгий Дмитриевич (1847—1918) — князь, тифлисский губернатор.
 Шервашидзе, Георгий Михайлович (1846—1918) — светлейший князь, наследник абхазского престола.
 Георгий Шервашидзе (род. 1963 года) — грузинский политик, заместитель министра образования и науки Грузии (2013—2016), ректор Тбилисского государственного университета с 2016 года.